Mente – termine che descrive l'insieme delle funzioni superiori del cervello e, in particolare, quelle di cui si può avere soggettivamente coscienza in diverso grado, quali la sensazione, il pensiero, l'intuizione, la ragione, la memoria, la volontà
 Mente – re dei Ciconi nella mitologia greca
 Mente – re dei Tafi nella mitologia greca
 Mente – entità immaginaria dei libri del Ciclo della Cultura di Iain M. Banks